Heidenloch steht für:

 Heidenloch (Heidelberg), Schacht im Heiligenberg im Stadtgebiet von Heidelberg, Baden-Württemberg
 Heidenloch (Liestal, Quartier), Quartier in Liestal, Kanton Basel-Landschaft, Schweiz
 Heidenloch, Öffnung der Römischen Wasserleitung Liestal – Augusta Raurica, bei Liestal, Kanton Basel-Landschaft, Schweiz
 Höhlenburg Weiler (Heidenloch), Ruine einer Höhlenburg bei Thiergarten, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Heidenloch (Weißenbrunn), Höhle bei Weißenbrunn (Leinburg), Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Heidenloch (Neidlingen), Karsthöhle bei Randeck, oberhalb von Hepsisau, am Nordrand der Schwäbischen Alb, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Heidenlöcher